«Фрейзер» () — американский ситком, выходивший на телеканале NBC с 16 сентября 1993 по 13 мая 2004 года. За это время было показано 11 сезонов.

Шоу — спин-офф другого успешного сериала — «Весёлая компания». В главных ролях в сериале снимались Келси Грэммер и Джейн Ливз. Шоу стало самым успешным спин-оффом в истории телевидения и одной из самых успешных комедий как в рейтингах, так и в наградах и номинациях. Шоу выиграло 37 премий «Эмми» и было номинировано на награду более ста раз.

Сериал завершился 13 мая 2004 года, после 11 успешных сезонов. Финальный эпизод смотрело 33,7 млн зрителей, и он стал, таким образом, одним из самых успешных финалов сериалов.

Актёрский состав 
 Келси Грэммер — Фрейзер Крейн
 Джейн Ливз — Дафна Мун
 Дэвид Хайд Пирс — Найлз Крэйн
 Пери Гилпин — Роуз Дойл
 Джон Махони — Мартин Крейн
 Дэн Батлер — Боб «Бульдог» Брискоу (постоянная роль — 4–6 сезоны; специальное появление — 2–3 сезоны; специальный гость — 7 и 9–11 сезоны)

Актёры, исполнившие главные роли, снялись во всех сезонах сериала. Келси Грэммер некоторое время был самым высокооплачиваемым актёром на телевидении, а Джейн Ливз стала самой высокооплачиваемой британской актрисой в США.

Награды 
Фрейзер —  одно из самых успешных шоу в истории телевидения и один из самых оцененных ситкомов всех времен. Шоу выиграло 37 премий «Эмми» и было номинировано на награду более ста раз. Сериал установил рекорд по количеству наград «Эмми» среди комедий и по количеству ежегодных побед в категории Лучшая комедия (шоу получало награду пять лет подряд – с 1994 по 1998 год).

В опросе, проведенным популярным британским каналом «Channel 4» сериал был признан лучшей комедией всех времен.

Телевизионные рейтинги

Примечания 

Лауреаты премии «Золотой глобус» за лучший телевизионный сериал — комедия или мюзикл
Программы — лауреаты премии Пибоди
Телесериалы США 1990-х годов
Телесериалы США 2000-х годов
Телесериалы США, запущенные в 1993 году
Телесериалы США, завершённые в 2004 году
Телесериалы на английском языке
Телесериалы-ситкомы США
Телесериалы-спин-оффы
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Сиэтле
Телесериалы CBS Paramount Television
Программы телеканала NBC